Les élections législatives françaises de 1993 se déroulent les 21 et . À Paris, vingt-et-un députés sont à élire dans le cadre de vingt-et-un circonscriptions. L'Union pour la France (coalition RPR–UDF) remporte un large succès en arrivant en tête dans toutes les circonscriptions au premier tour et remportant finalement 20 sièges sur 21. Pour la première fois depuis 1968, la droite remporte tous les sièges sur la Rive gauche. 

Seul le socialiste Georges Sarre parvient à sauver son siège dans la 6 circonscription. Cependant, l'élection de l'UDF Jean-Pierre Pierre-Bloch dans la 19 circonscription est annulée le  par le Conseil constitutionnel. Le socialiste Daniel Vaillant remporte le siège lors de l'élection partielle suivante ramenant le rapport de force à 2 sièges pour la gauche contre 19 pour la droite.

À noter le bon score de l'Entente des écologistes qui frôle les 10 % mais ne parvient pas à qualifier de candidats au second tour, tout comme le Front national qui augmente légèrement son score de 1988.

Élus

Résultats

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription

Deuxième circonscription

Troisième circonscription

Quatrième circonscription

Cinquième circonscription

Sixième circonscription

Septième circonscription

Huitième circonscription

Neuvième circonscription

Dixième circonscription

Onzième circonscription

Douzième circonscription

Treizième circonscription

Quatorzième circonscription

Quinzième  circonscription

Seizième circonscription

Dix-septième circonscription

Dix-huitième circonscription

Dix-neuvième circonscription

Vingtième  circonscription

Vingt-et-unième circonscription

Cartes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives de Paris
 Liste des députés de Paris
 Élections législatives françaises de 1993

Paris
1993